Ahrweiler steht für
 Landkreis Ahrweiler, einen Landkreis im Norden von Rheinland-Pfalz
 Kanton Ahrweiler, eine ehemalige französische Verwaltungseinheit (1798–1814)
 Ahrweiler, einen Stadtteil der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Ahrweiler BC, einen Fußballverein

Ahrweiler ist der Name folgender Personen:
 Alexander Theodor Ahrweiler († 1868), Justizrat und Notar
 Arthur W. Ahrweiler (* 1951), deutscher Kameramann
 Hélène Ahrweiler (* 1926), Byzantinistin und UNICEF-Botschafterin für Griechenland
 Louise Ahrweiler (1859–1897), schwedisch-deutsche Schauspielerin
 Peter Ahrweiler (1915–2004), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Petra Ahrweiler (* 1963), deutsche Soziologin

Siehe auch:
 Arweiler